Anton Mitterwurzer kan syfta på:

* Anton Mitterwurzer (1818–1876), österrikisk sångare och skådespelare
 Anton Mitterwurzer (1870–efter 1902), österrikisk skådespelare och bryggare